A Rúa de Valdeorras (oficialmente y ) es un lugar y una parroquia del concello de Rúa, en la comarca de Valdeorras, provincia de Orense, Galicia, España.

Limita con las parroquias de San Xulián al norte, San Miguel de Outeiro y Valencia de Sil al este, Santa María de Mones, Petín y Freixido al sur, y Roblido al oeste.

Tenía en 2017 una población de 4.423 habitantes, 2.172 hombres y 2.251 mujeres, agrupados en las entidades de Cimadevila, Fontei, Pacio Vella, Somoza y Vilela.

Lugares 
 Cimadevila
 Fontei
 Pacio
 A Rúa de Valdeorras
 A Rúa Vella
 Somoza
 Vilela

Referencias 

Parroquias de Rúa